Los tericinosáuridos (Therizinosauridae, gr. "lagartos guadaña") son una familia de dinosaurios terópodos tericinosaurianos, que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 96 y 66 millones de años, desde el Turoniense al Maastrichtiense), en lo que hoy es Asia y Norteamérica.

Descripción 

Los tericinosáuridos eran terópodos herbívoros que se caracterizaban por poseer grandes miembros delanteros terminados en largas garras, torsos anchos, patas con cuatro dedos, una cabeza pequeña sostenida por un cuello largo, punta de las mandíbulas desdentadas y corneas, dientes pequeños en la parte posterior con forma amplia y comprimida, vértebras anterodorsales con arcos neurales altos, costillas dorsales anchas y una cadera parecida a la de las aves. La forma de la cadera pudo facilitar el desarrollo de un intestino más largo para poder digerir plantas. Dada la posición filogenética y la cubierta de filamentos parecidos a plumas descubiertas en el beipiaosaurio, resulta probable que los tericinosáuridos (al igual que todos los tericinosauroides) presentaran dichos filamentos.

Sistemática 

Therizinosauridae se define como el clado más inclusivo que contiene a Therizinosaurus cheloniformes (Maleev, 1954), a Neimongosaurus yangi (Zhang et al., 2001) y a Nothronychus mckinelyi (Kirkland & Wolfe, 2001). 
Son todos los manirraptoriformes más cercano al erlicosaurio que a los ornitomimos, al ovirráptor o a las aves verdaderas (Neornithes).

Filogenia 
Cladograma según Lindsay Zanno en 2010:

Referencias 

 Zanno, L. 2004. The pectoral girdle and forelimb of a primitive therizinosauroid (Theropoda: Maniraptora): new information on the phylogenetics and evolution of therizinosaurs. Journal of Vertebrate Paleontology. Abstracts of papers. Sixty-fourth annual meeting Society of vertebrate paleontology, 24, Supplement to number 3, 134A.

Enlaces externos 
 Ficha de la familia en TaxoSearch.org.
 Therizinosauridae en The Theropod Database

Therizinosauria